Of June é o primeiro lançamento de Owl City. Este EP foi lançado em 21 de abril de 2007.

Faixas 

Álbuns de Owl City
EP de 2007